Carlos Rodríguez (ciclista)
 Carlos Rodríguez (futebolista)
 Carlos Rodríguez Rodríguez

Desambiguação